

Примечания 

Изотопы